Himmel peut faire référence à :

Patronyme 
 Arica Himmel (2005-), actrice américaine ; 
 Erwin Leo Himmel (1956-), designer automobile autrichien ;
 Friedrich Heinrich Himmel (1765-1814), compositeur allemand ;
 Karl Himmel, batteur rock américain ;
 Richard Himmel (1920-2000), designer, décorateur intérieur et écrivain américain, auteur de roman policier et de roman western ;

Autres 
 Am Himmel, pré situé sur les hauteurs Nord de Vienne, dans la forêt de Wienerwald.

Homonymie de patronyme